

Niemcy 
 Usch – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Ujście